Fernando Zunzunegui ist der Name folgender Personen:

* Fernando Zunzunegui (Fußballspieler) (1943–2014), spanischer Fußballspieler 
 Fernando Zunzunegui (Jurist), spanischer Jurist und Ökonom